La Coppa di Germania 1994–95 fu la 52ª della competizione svolta tra il 13 agosto 1994 e il 24 giugno 1995. In finale il Borussia Mönchengladbach sconfisse il  3 – 0 conquistando il suo terzo titolo.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.08.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.08.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.08.1994

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.09.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.09.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.09.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.09.1994

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.10.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.11.1994

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.03.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.03.1995

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.04.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.04.1995

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.06.1995

Borussia Mönchengladbach(3º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 1994-1995
 Coppa di Germania

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Edizioni della Coppa di Germania